Estadio José Zorrilla puede hacer referencia a:

Estadio José Zorrilla: estadio de Valladolid construido en 1982.
Antiguo Estadio José Zorrilla: Predecesor del anterior, construido en 1940 y demolido en 1987.